Jacques Legrand (1820–1912) francia filatelista
 Jacques Legrand (1946) francia nyelvész, antropológus